«Unsainted» () — песня американской метал-группы Slipknot. В сопровождении видеоклипа, песня была выпущена в качестве ведущего сингла с шестого студийного альбома We Are Not Your Kind 16 мая 2019 года. Это первый сингл группы, выпущенный без перкуссиониста Криса Фена, уволенного из группы в марте 2019 года.

Видеоклип 
16 мая вместе с песней был выпущен видеоклип, срежисированный Шоном «Клоуном» Крейеном. Блистейн охарактеризовал этот клип как полный «жутких культовых образов». Это заканчивается тем, что Кори Тейлор выходит из церкви и обнаруживает, что он и другие члены группы превратились в статуи, а затем эти статуи сжигают. Люк Мортон из Kerrang! сказал, что видео «трудно принять», написав, что оно «полно калейдоскопических визуальных изображений, религиозной иконографии, [и] огней».

Критический прием 
Джон Блистейн из Rolling Stone назвал эту песню «безжалостным хедбэнгером», сказав, что «она открывается умело созданной структурой, когда вокальные партии хора плавают над грохочущими барабанами, приливной волной гитар и вокалом фронтмена Кори Тейлора». Интро сменяется «безжалостным ураганом двойного бас-барабана и неровных гитар, которые сопровождают слушателя оставшуюся часть песни». Журнал Revolver назвал это «гораздо более доступной, радио-дружественной песней», чем сингл группы «All Out Life», не входящий в альбом группы, хотя и счёл, что это «не означает, что его тексты стесняются в выражениях».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Slipknot 
 текст песни 

Песни Slipknot
Синглы Roadrunner Records
Песни в стиле ню-метал